Ковасна (город) — город в Румынии
 Ковасна (жудец)